Следи списак краљева Кападокије.

Датамидски сатрапи Кападокије, 380-331. п. н. е. 
 Датам ц.380-362. п. н. е.
 Аријамн 362-350. п. н. е.
 Аријарат I 350-331. п. н. е.

Аријаратидски краљеви Кападокије, 331. п. н. е. - 17. н.е. 
 Аријарат I 331-322. п. н. е.
 Аријарат II 301-280. п. н. е.
 Аријамн II 280-230. п. н. е.
 Аријарат III 255-220. п. н. е.
 Аријарат IV Еузеб 220-163. п. н. е.
 Аријарат V Еузеб Филопатор 163-130. п. н. е.
 Ороферн 157. п. н. е.
 Аријарат VI Епифан Филопатор 130-116. п. н. е.
 Аријарат VII Филометор 116-101. п. н. е.
 Аријарат VIII 101-96. п. н. е.
 Аријарат IX ца. 95. п. н. е.
 Ариобарзан I Филоромај 95-ца. 63. п. н. е.
 Ариобарзан II Филопатор ца. 63-51. п. н. е.
 Ариобарзан III Еузеб Филоромај 51-42. п. н. е.
 Аријарат X Еузеб Филаделф 42-36. п. н. е.
 Архелај Филопатор 36. п. н. е.-17. н.е.